alpaka – stop metali, odmiana mosiądzu
 alpaka – wełniana tkanina
 alpaka (Vicugna pacos) – ssak parzystokopytny z rodziny wielbłądowatych